Суле́н-сюр-Оба́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 80 км на схід від Нанта, 13 км на південь від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 425 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1196,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сулен-сюр-Обанс на сайті французького Національного інституту географії
 Сулен-сюр-Обанс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сулен-сюр-Обанс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сулен-сюр-Обанс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сулен-сюр-Обанс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара